Juan Cruz puede referirse a:

 Álvaro Juan Cruz Armada (n. 1992), futbolista español.
 Juan Carlos Cruz (n. 1978), beisbolista dominicano.
 Juan Cruz (n. 1966), guionista y director de cine español.
 Juan Cruz Cruz, profesor honorario de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra.
 Juan Cruz Díaz Espósito, futbolista hispano argentino.
 Juan Cruz Guasone, futbolista argentino.
 Juan Cruz Murillo (n. 1959), futbolista hondureño.
 Juan Cruz Ruiz (n. 1948), periodista y escritor español.
 San Juan de la Cruz, religioso carmelita descalzo del Renacimiento español.